

Comtes ou ducs d'Argyll 

Archibald Campbell († 1513),  comte d'Argyll, lord-chancelier d'Écosse ;
Archibald Campbell (vers 1507-1558),  d'Argyll ;
Archibald Campbell (vers 1537-1573),  d'Argyll ;
Archibald Campbell (vers 1576-1638),  d'Argyll ;
Archibald Campbell (1607-1661),  marquis d'Argyll ;
Archibald Campbell (vers 1629-1685),  d'Argyll ;
Archibald Campbell (1658-1703),  duc d'Argyll ;
Archibald Campbell (1682-1761),  d'Argyll ;
Archibald Campbell (né le ), marquis de Lorne.

Autres 

  (1739-1791), général de l'armée britannique lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, il termina sa carrière comme gouverneur de la Jamaïque, puis de Madras ;
 Archibald Campbell (1769-1843), , général de l'armée britannique, et administrateur de la colonie du Nouveau-Brunswick (1831-1837) ;
  (1790-1862), seigneur et notaire du Bas-Canada ;
  (1805-1874), médecin britannique, premier superintendant du sanatorium de la ville de Darjeeling ;
 Archibald Campbell Tait (1811-1882), ecclésiastique britannique ;
 Archibald Campbell (1835-1908),  Blythswood, homme politique écossais.